Les dinosaures de Crystal Palace sont une série de sculptures représentant des espèces animales éteintes, principalement (mais pas uniquement) des dinosaures. Elles sont exposées en plein air au  de Londres. Ce sont les toutes premières sculptures de dinosaures au monde : réalisées par le sculpteur Benjamin Waterhouse Hawkins sous la direction du paléontologue Richard Owen, elles ont été commandées en 1852, pour accompagner le déménagement du Crystal Palace après l'exposition universelle de 1851, et inaugurées en 1854. Elles témoignent de l'état de l'art à cette époque, et les progrès de la paléontologie sont venus infirmer plusieurs des reconstitutions d'Owen. Après une restauration extensive en 2002, les sculptures sont protégées en tant que monument classé de Grade I depuis 2007.

En ce qui concerne les iguanodons, il faut préciser qu'en 1878, soit 25 ans après la réalisation de ces sculptures, des squelettes complets d'iguanodons ont été découverts en Belgique. Ces squelettes prouvent que, contrairement aux dinosaures de Hawkins (que vous voyez sur les images ci-contre et plus bas), l'iguanodon était un animal bipède et de forme plus élancée. Quant à la corne sur son nez, c'est en réalité la griffe d'un de ses pouces.

Liste des genres représentés

Paléozoïque 

 Dicynodon

Mésozoïque 

 Hylaeosaurus
 Ichthyosaurus
 Iguanodon
 Labyrinthodon
 Megalosaurus
 Mosasaurus
 Plesiosaurus
 Pterodactylus
 Teleosaurus

Cénozoïque 

 Anoplotherium
 Megaloceros
 Megatherium
 Palaeotherium

Bibliographie 

 .

1854 au Royaume-Uni
Monument classé de Grade I dans le borough londonien de Bromley
Crystal Palace